Línea 84 puede referirse a:

 Línea 84 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 84 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 84 de Media Distancia de Renfe Operadora.